Кубок Мерконорте 2001 — 4-й и последний розыгрыш турнира. Турнир был сыгран с 31 июля по 19 декабря 2001 года. Трофей впервые завоевал колумбийский клуб «Мильонариос», Кубок так ни разу и не покинул Колумбию, более того — эквадорский клуб «Эмелек» стал первым и единственным клубом не из Колумбии, попавшим в финал турнира.

Групповой этап

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Полуфиналы 

|}

Финал 

|}

Чемпион

Примечания

Ссылки 
 Кубок Мерконорте 2001 на сайте RSSSF
 
 

2001
Футбол в Южной Америке в 2001 году